В таблицу включены все песни, записанные и/или написанные The Beatles.

 В колонках Название, Год и Альбом представлены названия песен, год записи и альбомы, на которых они были выпущены.
 В колонке Автор(ы) представлены авторы песен. Авторство большинства песен приписано авторскому дуэту «Lennon/McCartney», хотя эти песни фактически сочинялись, как правило, кем-то одним: либо Ленноном, либо Маккартни. В списке авторство таких песен представлено следующим образом:
 Леннон и Маккартни: песня написана совместно;
 Леннон, с Маккартни или Маккартни, с Ленноном: у песни есть основной автор, вклад другого незначителен;
 Леннон или Маккартни: песня полностью написана кем-то одним.

Список песен

Примечания 
 William J. Dowlding Beatlesongs, ISBN 978-0-671-68229-3
 Mark Lewisohn. The Complete Beatles Chronicle, ISBN 978-0-600-60033-6
 Mark Lewisohn. The Complete Beatles Recording Sessions: The Official Story of the Abbey Road Years 1962—1970, ISBN 978-0-600-61207-0
 Bård Ose Beatles hele livet, ISBN 82-514-0580-7
 Complete Beatles songs list including remastered releases and remixes

См. также 
 Дискография The Beatles

Ссылки 
 http://www.columbia.edu/~brennan/beatles/songs-beatles-didnt-do.html
 Beatles Guitar Chords Beatles chords | Beatles Guitar Chords